Бенито-Хуарес () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Нижняя Уастека. Административный центр — город Бенито-Хуарес. Муниципалитет назван в честь национального героя Мексики Бенито Пабло Хуареса.

История

Состав

Экономика

Примечания 

Муниципалитеты Веракруса